Adolf Busemann ist der Name folgender Personen:

* Adolf Busemann (Psychologe) (1887–1967), deutscher Psychologe
 Adolf Busemann (Ingenieurwissenschaftler) (1901–1986), deutscher Aerodynamiker